Rolls-Royce Wraith (1938) – luksusowa duża limuzyna produkowana w latach 1938–1939.
 Rolls-Royce Wraith (2013) – luksusowe duże coupe produkowane od 2013 roku.